Pickens kan syfta på:

 Andrew Pickens
 Andrew Pickens (guvernör)
 Francis Wilkinson Pickens
 Israel Pickens
 James Pickens, Jr.
 Slim Pickens
 T. Boone Pickens
 Pickens, Mississippi
 Pickens, South Carolina

Se även 
 Pickens County

Engelska efternamn